Mili

Pessoas
Mili Jay
Mili Balakirev
Mili Matijevic

Desambiguação